Der CEV-Pokal 2020/21 der Männer begann mit der ersten Runde am 10. November und endete mit den Finalspielen am 16. und 23. März 2021, bei denen sich der VK Dynamo Moskau gegen den VK Zenit Sankt Petersburg durchsetzte.

Teilnehmer 

CL = Absteiger aus der Champions League

Modus 
In der ersten Runde trafen die qualifizierten Mannschaften auf 16 Absteiger aus der Champions League. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort geht es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Modus angepasst. Die Duelle im Achtel- und Viertelfinale wurden an aufeinander folgenden Tagen jeweils nur in einem Spiel statt mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Dazu kamen jeweils vier Mannschaften an einem Spielort zusammen.

Spielplan 

Die Mannschaften aus Sastamala, Genf, České Budějovice, Brno, Salihorsk, Burgas, Amriswil, Schönenwerd, Chaumont, Apeldoorn, Kaposvár und Kaštela sowie im Rückspiel auch Zagreb konnten wegen COVID-19-Beschränkungen nicht zu den Spielen der ersten Runde antreten. Die Spiele wurden jeweils 3:0 für die Gegner gewertet. Beide Spiele zwischen Shijakut und Pasardschik fanden in Bulgarien statt, die Duelle zwischen Aich/Dob und Liberec in Österreich.

Die Spielorte für die zusammengelegten Runden im Achtelfinale und Viertelfinale waren Moskau, Montpellier, Pasardschik und Las Palmas.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2020 Manner
Volleyballsaison 2020/21
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften